Угырчин () — община в Болгарии. Входит в состав Ловечской области. Население составляет 7566 человек (на 21.07.05 г.).

Административный центр — город Угырчин.

Кмет общины Угырчин — Валентин Стайков Вылчев по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Голец
 Драгана
 Катунец
 Кирчево
 Лесидрен
 Микре
 Орляне
 Славштица
 Сопот
 Угырчин

Общины Ловечской области